"Slavonska nogometna zona - Posavska skupina" je bila jedna od dvije skupine "Slavonske nogometne zone", koja je bila jedna od četiri zone "Prvenstva Hrvatske", odnosno liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1972./73.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "BSK" iz Slavonskog Broda.

Ljestvica 

 Slavonska Požega - tadašnji naziv za Požegu 
 "Premium" Bosanski Brod i "Željezničar" Bosanski Brod - klubovi iz Bosne i Hercegovine

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Za prvaka Slavonske zone  
{| 
|-
|'Metalac Osijek || || - || ||BSK Slavonski Brod || ||1:1, 3:1 || 
|}"Metalac" Osijek prvak Slavonske zone''

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1972./73. 
 Slavonska nogometna zona Podravska skupina 1972./73. 
 Riječko-pulska nogometna zona 1972./73. 
 Zagrebačka nogometna zona 1972./73. 
 Dalmatinska nogometna liga – Južna skupina 1972./73.
 Dalmatinska nogometna liga – Sjeverna skupina 1972./73. 
 Liga Nogometnog saveza područja Nova Gradiška 1972./73. 
 Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega 1972./73. 
 Područna nogometna liga NSP Vinkovci 1972./73.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Sportske novosti", 1973. godina 
 Željko Batarilović: NK Otok : 1923. – 2003. : monografija , Osijek, 2003.,  
 library.foi.hr, "Vinkovački list" / "Novosti" 
 

1972-73
1972-73
Slavonija